

Patronyme
 Charles Barrois (1851-1939), géologue français.
 Charles Barrois (1890-1944), réalisateur français
 Pierre Barrois (1774-1860), général d'Empire.
 Théodore Barrois (1857-1920), homme politique français, député.
 Théodore Barrois (1825-1899), homme politique français, adjoint au maire de Lille.
Théophile Barrois (1752-1836), imprimeur français.

Toponyme
 Le Barrois (de Bar-le-Duc) est une micro-région naturelle de Meuse.
 Le Pays Barrois est une structure intercommunale de Meuse.
 Le Barrois champenois est une micro-région naturelle de Champagne-Ardenne.
 Le Barrois mouvant, partie du duché de Bar qui était dans la mouvance du royaume français.
 Le Barrois non mouvant
 La carrière Barrois est une ancienne carrière de Moselle.
 La fosse Barrois est un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Toponymes composés
 Arc-en-Barrois, commune française de la Haute-Marne en région Champagne-Ardenne.
 Ligny-en-Barrois,
 Lisle-en-Barrois,
 Longeville-en-Barrois,
 Mandres-en-Barrois
 Saint-André-en-Barrois,
 Tronville-en-Barrois,
 Brillon-en-Barrois,
 Combles-en-Barrois,
 Courcelles-en-Barrois,

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme